Mariano Gutiérrez puede referirse a:

 Mariano Gutiérrez-Lanza (1865-1943), astrónomo español;
 Mariano A. Gutiérrez (1978-), futbolista argentino;
 Mariano Gutiérrez (Sanjuanista), perteneciente al grupo conocido como los Sanjuanistas, que desempeñaron un papel en la lucha por la independencia de México, a principios del .
 Mariano Hernán Gutiérrez (1975-), abogado argentino, penalista, investigador y docente de sociología penal.

en:Mariano Gutiérrez